Нью-Провиденс — остров в составе Багамских островов.

Нью-Провиденс также является названием некоторых мест на территории США:
 Нью-Провиденс, Айова
 Нью-Провиденс, Нью-Джерси
 Нью-Провиденс, Пенсильвания

Нью-Провиденс также является именем беговой лошади.